Мартинрода (Ильм-Крайс) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Мартинрода (Фаха) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.